Нурторе Байтелесович Жусип (; род. 29 апреля 1961 года, Чиилийский район, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский журналист, общественный деятель. Заслуженный деятель Казахстана (2016). Депутат сената парламента Казахстана (с 2019 года).

Биография 
Происходит из рода таракты.

В 1984 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова. 
В 1984—1990 годах работал в городе Павлодаре журналистом агропромышленного отдела, заведующим отделом транспорта и коммуникаций областной газеты «Сарыарқа самалы», заместителем главного редактора областной газеты «Қызыл ту».

С 1990 по 1996 годы — старший корреспондент, заместитель главного редактора по экономическим вопросам республиканской газеты «Егемен Қазақстан».

С 1996 по 2002 годы — главный редактор газет «Жас Алаш», «Ақ жол Қазақстан», «Егемен Қазақстан», «Астана Хабары».

С 2008 по 2019 годы — главный редактор республиканской общественно-политической ежедневной газеты «Айқын».

С 2017 года — член национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте Республики Казахстан.

Автор книг: «Біз кімнен кембіз?» (2001), «Қазақтың қызы» (2004), «Елес пен белес» (2006), «Мың құмырска және Біз».

12 августа 2019 года указом президента Республики Казахстан был назначен депутатом сената парламента Казахстана

8 декабря 2022 года назначен на должность председателя комитета по социально-культурному развитию и науке.

Награды и звания 
 2021 (2 декабря) — Орден «Парасат»;
 Орден Курмет (2009);
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001);
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005);
 Почётное звание «Заслуженный деятель Казахстана» (5 декабря 2016 года);
 Академик Академии журналистов Республики Казахстан;
 Академик Академии гуманитарных наук Республики Казахстан;
 Почётный журналист Казахстана;
 Лауреат премии им. Б. Булкышева Союза журналистов Казахстана;
 Лауреат премии им. С. Садуакасова Союза журналистов Казахстана;
 Лауреат Президентской премии в области средств массовой информации;
 Лауреат национальной премии «Алтын Адам» — Человек года;
 Лауреат премии Союза журналистов Казахстана «Алтын Жулдыз» (2000);
 Медаль «Тіл жанашыры» (2014);
 Почётный гражданин Кызылординской области (2018);
 Почётный гражданин Чиилийского района
 Медаль «25 лет Конституции Республики Казахстан» (2020);
 Медаль «30 лет независимости Республики Казахстан» (2021);

Примечания 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Журналисты Казахстана
Почётные граждане Кызылординской области
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Лауреаты премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации